The Greatest Hits: Don’t Touch My Moustache — альбом-компиляция из хит-композиций рок-группы Hoobastank. Был выпущен 5 августа 2009 года специально для Японии, после успеха в данной стране альбома For(N)ever.

Композиции, вошедшие в «Don’t Touch My Moustache», были специально отобраны фанатами группы на официальном сайте лейбла Hoobastank.

Список композиций

Стандартное издание 
Greatest Hits CD: Cat# UICL1089

Делюкс-издание 
Limited Edition Greatest Hits CD/DVD: Cat# UICL9078

Бонус DVD

Примечания 

Сборники Universal Records